Germinal, era el nom del setè mes del calendari republicà francès
 Germinal, és una novela d'Émile Zola
 Germinal, era una publicació anarquista en llengua jiddisch publicada a Londres
 Germinal era una publicació periòdica del Grup modernista de Reus
 Germinal, és una pel·lícula muda dirigida per Albert Capellani, estrenada l'any 1913.
 Germinal, és una pel·lícula dirigida per Yves Allégret, estrenada l'any 1963.
 Germinal, és una pel·lícula francobelga dirigida per Claude Berri, estrenada l'any 1993.